Михаи́л Дья́ков:
 Дьяков, Михаил Ардалионович (1863—?) — генерал-майор, военный прокурор Туркестанского военного-окружного суда.
 Дьяков, Михаил Иудович (1878—1952) — советский зоотехник, академик ВАСХНИЛ.